Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrea Gaudenzi e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Tom Kempers /  Menno Oosting (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Jens Knippschild (semifinali)

 Wayne Arthurs /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1998
ATP Tour 1998